Wake on LAN – metoda włączania komputerów poprzez sieć lokalną (LAN).
 Oznaczenie jednostek rybackich z Wolina.